National Cycling Centre bezeichnet folgende Sportstätten:

 National Cycling Centre (Couva)
 National Cycling Centre (Manchester)